Cantone di Neuvic – Corrèze
 Cantone di Neuvic – Dordogna